Corbillos puede referirse a:

Divisiones administrativas

En España 
 :
 :
 Corbillos de los Oteros, municipio.
 Corbillos de la Sobarriba, localidad del municipio de Valdefresno.